Баска́ков (Баска́кова) — русская фамилия тюркского происхождения.

Известные носители 
 Баскаковы  — дворянский род.

 Баскаков, Азарий Александрович (1922—1995) — советский хоккеист и футболист.
 Баскаков, Александр Николаевич (1932—2003) — советский учёный-филолог (тюрколог).
 
 Баскаков, Альберт Павлович (1928—2015) — советский и российский доктор технических наук.
 Баскаков, Анатолий Григорьевич (род. 1944) — советский, российский математик.
 
 Баскаков, Валерий Георгиевич (1937—2008) — советский футбольный арбитр.
 Баскаков, Вениамин Иванович (1861—1941) — генерал-лейтенант, герой русско-японской войны.
 Баскаков, Виталий Данилович (1943—2021) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР, майор.
 
 
 
 
 Баскаков, Павел Игоревич (род. 1991) — белорусский футболист.
 Баскаков, Пётр Дмитриевич (1825—?) — русский художник.
 
 Баскаков, Святослав Иванович (1937—2000) — профессор, автор учебника «Радиотехнические цепи и сигналы».
 Баскаков, Тимофей Андреевич (1900—1917) — революционер, участник октябрьского вооруженного восстания в Москве (1917).
 Баскаков, Юрий Валерьевич (род. 1964) — российский футбольный арбитр.



Примечания